La Sacra Terra è la trasposizione della Terra nell'universo fantascientifico di Warhammer 40.000 (e con un nome diverso in Warhammer). È il pianeta-capitale dell'Imperium, luogo dove sorge la fortezza dell'Imperatore e il consiglio della Terra.
Il pianeta Terra è considerato Sacro perché residenza dell'Imperatore, e qui si trova la sede dell'Inquisizione.

Sulla Sacra Terra operano l'Adeptus Custodes e l'Adeptus Terra.

Il palazzo dell'Imperatore
Il palazzo dell'imperatore è un'immensa struttura, costituita da miliardi di stanze distribuite in migliaia di torrioni, ampi corridoi e bunker. Il palazzo è difeso da più cinte murarie di incredibile resistenza e spessore (ci vollero 5 giorni di bombardamenti d'artiglieria per aprire una sola breccia nelle mura, durante l'Eresia di Horus), che fanno parte della stessa struttura del palazzo.
In esso si trova la stanza del Trono d'Oro, che mantiene in vita l'Imperatore.

Il palazzo occupa la quasi totalità dell'emisfero nord del pianeta, e si sviluppa sia in altezza che in profondità, raggiungendo le più profonde viscere della terra. Durante l'Eresia di Horus, le mura del palazzo vennero messe sotto assedio da parte delle forze traditrici e bombardate; nonostante ciò, ci vollero 5 giorni di bombardamenti concentrati sul lato nord-est per riuscire a creare una singola breccia; inoltre, l'assedio durò mesi e mesi, mentre le forze imperiali continuavano a retrocedere verso il Palazzo Interno, la parte più interna dell’edificio. I Guerrieri di Ferro resistettero per decenni nei bunker occupati del palazzo.

Il Trono D'oro
Il trono D'oro si trova nel punto più protetto e interno del palazzo, in una immensa stanza che ospita una miriade di servitori indaffarati a fare manutenzione al trono e un'immensa piramide dorata, attraversata da una ripida scalinata alla sommità della quale, si trova il Trono d'Oro, che funge da ancora nel Warp per l'anima dell'Imperatore.
La tecnologia con la quale è stato costruito è andata perduta ed è stata ideata proprio dall'Imperatore in persona, che ha sussurrato all'orecchio di Rogal Dorn, Primarca dei Magli dell'Imperatore, in punto di morte.

Palazzo Esterno
Il Palazzo Esterno, ovvero la periferia del palazzo, assomiglia a una gigantesca città-formicaio, dove vivono miliardi di persone e dove l'Adeptus Arbites è responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico.
In questa zona si trovano anche diversi edifici pubblici, particolarmente sorvegliati, visto che ogni tanto scoppiano delle rivolte che sono rapidamente soppresse dal veloce intervento delle forze armate.

Il Palazzo Esterno si propaga anche nel sottosuolo, in intricati cunicoli sotterranei che arrivano fino alle viscere della terra e ospitano resti di una tecnologia proibita e perduta.

Le Decorazioni
Come si può ben intuire dalle illustrazioni, dai codex, e dalle varie fonti ufficiali, le stanze e i corridoi dei palazzo sono anche affrescate e riccamente decorate, rendendo il palazzo, di fatto, un'opera d'arte, completamente distaccata dalla classica architettura imperiale, risalendo a diversi millenni prima della Grande Crociata.
Inoltre, il palazzo non si sviluppa solo in larghezza ma anche in altezza, rendendolo un'opera unica e mai vista in tutta la storia dell'Imperium e, forse, dell'intera galassia.

Geografia
La Terra è stata completamente privata di ogni sua risorsa mineraria, mentre molte montagne sono state spianate o sono state rese irriconoscibili dagli immensi edifici-labirinto che sembrano grandi complessi di enormi grattacieli, solo apparentemente divisi fra loro.
Sotto alcune catene montuose, si celano infiniti cunicoli labirintici di segrete istituzioni imperiali.

Il mondo-formicaio
In questi millenni, intanto, la Terra si è trasformata in un mondo-formicaio, ospitando diversi quadrilioni di persone: la totalità della superficie terrestre è stata edificata, e centinaia di "strati" di grattacieli e torrioni si innalzano verso il cielo inquinato e scuro.
Nonostante sia la capitale dell'Imperium, il pianeta è caotico come qualsiasi altro mondo formicaio, ma molto meglio difeso: le difese planetarie di Marte e la base lunare forniscono l'adeguata difesa spaziale, mentre sulla Terra si trovano le forze dell'Adeptus Custodes e delle Sorelle Guerriere a difesa del palazzo, e di ingenti forze di Space Marine a difesa del resto del pianeta.

La Terra è, probabilmente, il mondo-formicaio più edificato e popolato della galassia, nonostante le sue limitate dimensioni. Solo le persone più abbienti dell'Imperium possono permettersi un piccolo pezzo di terreno della Terra, mentre la maggior parte della popolazione vive in condizioni di estrema miseria.

Astronomican 
La Sacra Terra ospita, nascosta in migliaia di cunicoli segreti che si diramano per tutta l'estensione dell'Himalaya, l'Astronomican, un gigantesco radiofaro psichico sostenuto dall'Imperatore e da migliaia di psionici che amplificano questo segnale.

L'Astronomican produce una traccia nel Warp che può essere seguita dai Naviganti dei vascelli imperiali per orientarsi e non perdere la rotta, finendo in una tempesta o rimanendo trappola delle forze del Caos, che dimorano nell'Immaterium. Tale traccia diventa via via più flebile man mano che ci si allontana dalla Terra e lo sforzo psichico per mantenerla consuma gli psionici in pochi mesi.
A causa di ciò, l'Inquisizione è alla continua ricerca di psionici da allevare e spedire a creare l'eco dell'Astronomican, che vengono sacrificati al ritmo di 10 000 ogni 3-4 mesi circa.

L'assenza dell'Astronomican renderebbe impossibili i viaggi sicuri nel Warp, destinando le flotte a fini simili alla Guardia della Morte o alla distruzione.

Sistema
Il sistema Sol, così come viene chiamato il sistema solare, è composto da:

Mercurio
Venere
La Sacra Terra, capitale dell'Imperium
Luna, sede di una stazione spaziale orbitante
Marte, sede dell'Adeptus Mechanicus
Giove
Saturno
Titano, sede dei Cavalieri Grigi
Urano
Nettuno
Plutone

Voci correlate 
Luoghi di Warhammer 40.000

Luoghi di Warhammer 40.000